Jagdrennen  bezeichnet:
 Hindernisrennen im Galopprennsport, siehe Galopprennsport#Jagdrennen (Steeplechase)
 Verfolgungsrennen im Skilanglauf#Jagdrennen, Doppelverfolgung, Duathlon, Skiathlon oder Biathlon#Verfolgung